Blender (apparaat), een keukenapparaat
 Blender (software), een computerprogramma voor het modelleren en animeren van 3D-computergraphics
 Blender (Verden), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Blender (Collective Soul), een album van de Amerikaande band Collective Soul
 Bl3nder, een band bestaande uit het Bart van Lier Trio met rapper Def P.